Downtown puede referirse a:

 El distrito financiero de una ciudad (en inglés: Downtown).
 Downtown, canción de Petula Clark de 1964.
 Downtown, serie animada de MTV de 1999.
 Downtown, canción de Anitta y J Balvin de 2017.